Севастьянова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Севастьянова, Александра Александровна (1874—1907) — русская эсерка-террористка.
 Севастьянова, Анастасия Кирилловна (род. 1927) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Севастьянова, Каролина Андреевна (род. 1995) — российская гимнастка.
 Примечания